Zweeds voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Zweeds voetbalelftal onder 16 (vrouwen)